Església de San Pedro (Ciudad Real), edifici religiós gòtic a la ciutat de Ciudad Real (Espanya)
 Església de San Pedro (Plasència), temple catòlic a la ciutat de Plasència (província de Càceres, Extremadura, Espanya)  
 Església de San Pedro Apóstol, temple gòtic al casc vell de la ciutat de Vitòria (Àlaba, País Basc, Espanya)  
 Església de San Pedro d'Ansemil, església parroquial d'Ansemil, al municipi de Pontevedra de Silleda (Galícia)
 Església de San Pedro de Cardeña, abadia trapense al terme municipal de Castrillo del Val (província de Burgos, Espanya) 
 Església de San Pedro de los Francos, església a Calataiud, Espanya
 Església de San Pedro de Nora, temple d'origen preromànic a la població de Nora (Las Regueras, Astúries, Espanya)
 Església de San Pedro de Tejada, església d'estil romànic a la localitat de Puente-Aremas (província de Burgos, Espanya)
 Església de San Pedro el Viejo, antiga església monacal d'un monestir a Jaca (Aragó)
 Església de San Pedro de Vilanova de Dozón, església romànica al municipi de Dozón (província de Pontevedra, Galícia)
 Església de San Pedro o capella de San Pedro de Arriba, en el terme municipal de Güímar, illa de Tenerife (Canàries, Espanya) 
 Església de San Pedro o santuari de San Pedro Regalado, cenobi a la localitat de l'Aguilera (Burgos) 
 Església de San Pedro o  col·legiata de San Pedro de Sòria, edifici romànic a la ciutat de Sòria (Castella la Vella, Espanya)